Lipová is de naam van meerdere gemeenten in Centraal-Europa.

Tsjechië
 Lipová (okres Cheb) (Duits: Lindenhau), gemeente in okres Cheb
 Lipová (okres Děčín) (Duits: Hainspach), gemeente in okres Děčín
 Lipová (okres Přerov) (Duits: Linden), gemeente in okres Přerov
 Lipová (okres Prostějov) (Duits: Linden), gemeente in okres Prostějov
 Lipová (okres Zlín) (Duits: Linden), gemeente in okres Zlín
 Lipová-lázně (Duits: Bad Lindewiese), gemeente in okres Jeseník

Slowakije
 Lipová (okres Nové Zámky), gemeente in okres Nové Zámky
 Lipová (okres Bardejov), gemeente in okres Bardejov